Jméno a příjmení Václav Šašek má více nositelů:

 Václav Šašek z Bířkova (15. století) – český spisovatel a šlechtic
 Václav Šašek (* 1933) – český scenárista, dramatik a dramaturg
 Václav Šašek (přírodovědec) (* 1937) – český přírodovědec, publicista z oboru mykologie, mikrobiologie, ekologie, biodegenerace, pěstování jedlých hub
 Václav Šašek (masér) († leden 2020) – hokejový masér a kustod české hokejové reprezentace